Матија I Чак (у. 1245/1249)
 Матија II Чак (око 1235 — 1283/1284)
 Матија III Чак (1260/65 — 1321)